Зимова Універсіада 1972 — VII Зимова Універсіада. Проводилася в Лейк-Плесіді (США) з 26 лютого по 5 березня 1972 року. Перша зимова універсіада, проведена за межами Європи.

Медальний залік

Хокей 
Переможцями турніру з хокею на Універсіаді 1972 стала збірна СРСР. Вона виступала у складі: воротарі В. Пучков, О. Сидельников; захисники О. Андрєєв, І. Лапін, А. Семенов, Ю. Терьохін, Ю. Шаталов, В. Астаф'єв, Ю. Федоров; нападники В. Анісін, О. Бодунов, Ю. Лебедєв, С. Капустін, Є. Кухарж, В. Расько, О. Мішин, О. Федотов, О. Фролов; тренери Б. Кулагін, О. Прилепський.

Посилання 
 Офіційний сайт Універсіади
 1960-2015 Statistics Winter UNIVERSIades

1972 у США
Спортивні події 1972
Зимові Універсіади
Березень 1972
Лютий 1972
Спорт Лейк-Плесіда